Малюта — многозначное имя собственное:

Персоналии 
 Малюта Скуратов (настоящее имя Григо́рий Лукья́нович Скура́тов-Бе́льский; ум. 1573) — русский государственный деятель, один из руководителей опричнины, помощник Ивана Грозного.
 Малюта, Анна Иосифовна (1906—1998) — советская оперная певица (лирическое сопрано), музыкальный педагог.
 Малюта, Дионисий Макарович (в монашестве Дамаскин; 1883 — ок. 1946) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Каменец-Подольский.
 Малюта, Юрий Михайлович (1932—2011) — советский физик, доктор физико-математических наук.